CTC steht für:

 Centenary Tennis Clubs, eine Dachorganisation von Tennisvereinen
 Central de Trabajadores de Cuba, die zentrale Gewerkschaftsorganisation Kubas
 Centralized Traffic Control, ein Betriebsleitsystem im Zugsverkehr
 Combat Team Conference, ein sportlicher Wettkampf von Spezialeinheiten der Strafverfolgung
 Combating Terrorism Center, ein Antiterrorismuszentrum der US Army
 Come-Together-Cup, ein Fußballturnier in Köln
 Counter/Timer Circuit, ein auch Zähler/Zeitgeber-Schaltkreis genanntes elektronisches Bauelement
 Crush, Tear, Curl, ein Verfahren bei der Schwarzteeherstellung
 Flughafen Catamarca (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen

Medizin, Medizintechnik:
 Chlortetracyclin, ein Antibiotikum
 Common Toxicity Criteria, systematische Einteilung der Nebenwirkungen einer Chemotherapie

Firmen:
 Chiba TV, ein japanisches Rundfunkunternehmen
 Composite Technology Center, eine deutsche Airbus-Tochtergesellschaft
 Computer Terminal Corporation, siehe Datapoint 2200

ctc steht für:
 Chetco (ISO-639-3-Code), eine der athapaskischen Sprachen in Nordamerika

Abkürzung